Википе́дия () может означать:
 Википедия — свободная общедоступная интернет-энциклопедия.
 Русская Википедия — русскоязычный раздел Википедии.
 (274301) Википедия — астероид в Солнечной системе.
 Википедия — монумент в польском городе Слубице, посвящённый общедоступной интернет-энциклопедии.